Semenič ist der Familienname folgender Personen:

 Anže Semenič (* 1993), slowenischer Skispringer
 Simona Semenič (* 1975), slowenische Theaterregisseurin, Schriftstellerin und Performerin